La Vallée (district), district in het Zwitserse kanton Vaud
La Vallée (Haïti), gemeente in het Haïtiaanse departement Sud-Est: 

La Vallée (Charente-Maritime)
in samenstellingen:
La Vallée-Mulâtre, Aisne
La Vallée-au-Blé, Aisne